Il doppio del torneo di tennis Mordovia Cup 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Aleksej Kedrjuk e Vadim Kucenko che hanno battuto in finale Kirill Ivanov-Smolensky e Andrej Stoljarov 6-1, 3-6, 6-4.

Teste di serie 

 Aleksej Kedrjuk /  Vadim Kucenko (Campioni)
 Todor Enev /  Yordan Kanev (primo turno)

 Vadim Davletšin /  Aleksandr Kudrjavcev (semifinali)
 Kirill Ivanov-Smolensky /  Andrej Stoljarov (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Mordovia Cup 2004